Мариа́нне Сеси́лие Ли́дерсен Рёрвик (; ) — норвежская кёрлингистка.

Играла на позиции второго, третьего и четвёртого. Была скипом своей команды.

Очень рано начала выступать в кёрлинге высшего уровня — уже в 13-летнем возрасте участвовала в .

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : бронза (, ).
 Зимняя Универсиада: бронза (2003).
 : золото (2010, 2011, 2012), серебро ().
 : серебро (, , ).
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы Норвегии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года